АлАт — аланинаминотрансфераза.

Алат — название населённых пунктов.

Россия 
 Алат — село в Высокогорском районе Татарстана.

Узбекистан 
 Алат — город в Бухарской области.